Cabaud ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Cabaud (1858–1939), französischer Geschäftsmann
 Demian Cabaud (* 1977), argentinischer Jazzmusiker
 Jacques Cabaud (1923–2022), französisch-deutscher Pädagoge
 Judith Cabaud (* 1941), französische Schriftstellerin und Musikwissenschaftlerin
 Paul Cabaud (1817–1895), französischer Fotograf